Томаев () — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Томаев, Сослан Алиханович (род. 1979) — российский борец вольного стиля, чемпион России (2001) и серебряный призёр чемпионата Европы (2001). Мастер спорта международного класса по вольной борьбе.
 Томаев, Хасан Владимирович (1937-1991) — Заслуженный тренер РСФСР (1968) по вольной борьбе.